

Anno 
 985 o 985 a.C.

Codici 
 985 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Telford, nella contea di Telford and Wrekin, in Inghilterra

Matematica 
 985 – numero